Четырнадцать непорочных () — 14 персоналий, которые, как считают последователи шиитской ветви ислама, обладают исма, то есть им дарована Аллахом защита от ошибок и грехов. Присуща пророкам, прошедшим через насс имамам и ангелам. В списке — пророк Мухаммад, хазра Фатима аз-Захра и каждый из 12 имамов. Стоит выше таква. Идея базируется на аяте Татхир. Считается, что Аллах может раскрывать им сокрытое, если пожелает (аль-Гайб). Они имеют право совершать грех, но по своей природе способны избежать этого, что расценивается как чудесный дар от Бога. Считается, что непогрешимые следуют только Божьей воле в своих действиях из-за их высшей праведности, сознания и любви к Богу. Они также считаются невосприимчивыми к ошибкам в практических вопросах, в призыве людей к религии и в восприятии божественного знания. Шииты верят, что «четырнадцать непогрешимых» превосходят остальное творение и других главных пророков. 

Статус масум () означает следующее:
 Для пророков: защита от ширка и куфра, в получении, предохранении и донесения Откровения (), в следовании шариату (хотя некоторые имамитские учёные считали абсолютность — «сахв» — ошибочной, например шейх Садук, то есть, по их мнению, Пророк мог случайно по ошибке пропустить молитву), в обычных делах дуньи, не относящихся к религии.
 Для имамов: защита в практике (никогда не избегают должного (фард/ваджиб), не совершают запретного (харам), не игнорируют рекомендуемое (мустахаб), не делают нерекомендуемое (макрух) и в знании (не делают ошибок в религии, в решениях социального и политического характера, в применении шариата).
 Для ангелов: защита от грехов и неповиновения (согласно Корану, 66:6)

Древо

Примечания

Литература 

 Энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Книги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Шииты-двунадесятники
Исламские термины